John Gillies ist der Name folgender Personen:

* John Gillies (Historiker) (1747–1836), schottischer Historiker
 John Gillies (Botaniker) (1792–1834), schottischer Arzt und Botaniker
 John Gillies (Politiker) (1837–1889), kanadischer Politiker
 John Gillies (Fußballspieler) (1918–1991), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 John R. Gillis (1939–2021), amerikanischer Historiker